Astrakan Café — шостий студійний альбом Ануара Брагема.

Список пісень 
 Aube Rouge à Grozny (4:22)
 Astrakan Café ч. 1 (3:18)
 The Mozdok's Train (4:46)
 Blue Jewels (8:31)
 Nihawend Lunga (3:32)
 Ashkabad (5:38)
 Halfaouine (5:57)
 Parfumo de Gitane (7:03)
 Khotan (3:31)
 Karakoum (5:08)
 Astara (10:46)
 Dar Es Salam (3:47)
 Hijaz Pechref (6:24)
 Astrakan Café ч. 2 (4:49)

Учасники запису 
 Ануар Брагем — уд
 Барбарос Еркьосе — кларнет
 Ласад Госні — бендир, дарбука

Примітки

Посилання 
 http://www.anouarbrahem.com/discography/astrakan-cafe